Золотошапочный цветоед или корольковый цветоед () — вид певчих птиц семейства цветоедовых.

Таксономия 
Латинское название дано в честь орнитолога Альфреда Вебстера Энтони..

В составе вида выделяют следующие подвиды:

 Dicaeum anthonyi anthonyi (McGregor, 1914) — номинативный подвид, обитает на севере острова Лусон на Филиппинах.
 Dicaeum anthonyi kampalili (Manuel & Gilliard, 1953) — северные, центральные и южно-восточные регионы Минданао.
 Dicaeum anthonyi masawan (Rand & Rabor, 1957) — западная часть острова Минданао.

Описание

Внешний вид 
Мелких размеров птица: длина тела взрослой особи составляет около 9,6 см. Самцы D. a. masawan весят 9,6-13 г, самки — около 11,7 г., представители номинативного подвида, вероятно, немного крупнее.

Половой диморфизм ярко выражен.

У самцов номинативного подвида спина, крылья, хвост и верхняя часть головы чёрные с синим отливом. Макушка головы оранжево-жёлтая, что и дало название виду. Оперение на подбородке и горле белого цвета, который плавно перетекает в бледно-жёлтый на груди и брюшке. Подхвостье яркое, такого же цвета, что и макушка.

Самцы D. a. kampalili отличаются оранжево-красными макушкой и подхвостьем, а также более светлой нижней частью тела: подбородок и горло белые, грудь и живот — сероватые.

Самцы D. a. masawan похожи на номинативный подвид, но имеют значительно более жёлтые грудь и брюшко.

Самки заметно бледнее. Верхняя часть тела — голова (в том числе макушка), спина, крылья и хвост — оливковые, подбородок и горло — светло-серые, грудь и брюшко у D. a. anthonyi — бледно-оливковые с примесью жёлтого, а у D. a. kampalili — коричневато-охристые. По центру брюшка у номинативного подвида проходит жёлтая полоса. Самки D. a. masawan не описаны.

Молодые особи более бледные, чем взрослые.

У всех подвидов радужка глаз тёмно-коричневая, ноги и клюв чёрные.

Голос 
Песня D. a. anthonyi состоит из пронзительных высоких «скрриип». Голос других подвидов не описан.

Распространение 
Эндемик Филиппин.

Обитает в лесах, особенно моховых, на лесных опушках, вокруг цветущих и плодоносящих деревьев. Обычно держатся на высоте от 800 до, как минимум, 2000 метров над уровнем моря.

Биология 
Рацион точно не известен, но представители вида были замечены при поедании фруктов. Предположительно, помимо фруктов, питается пыльцой и нектаром лорантовых растений, как и другие цветоеды. Держится поодиночке или парами, иногда собираются в стайки. 

О размножении практически ничего не известно. Оперённые птенцы D. a. kampalili были замечены в апреле.

Охранный статус 
Популяция в данный момент оценивается в 10000-20000 особей и продолжает падать. Согласно МСОП, золотошапочный цветоед относится к видам, близким к уязвимому положению.

Главной угрузой является сокращение ареала ввиду вырубки лесов и превращение земель в сельскохозяйственные угодья.

Примечания